Poltavskij rajon

Russia 

 Poltavskij rajon, rajon dell'Oblast' di Omsk

Ucraina 

 Pavlogradskij rajon, rajon dell'Oblast'_di_Dnipropetrovs'k